Систан:
 Систан — географическая область на юго-востоке Ирана и юго-западе Афганистана.
 Систан и Белуджистан — одна из 31 провинций (останов) Исламской Республики Иран

См. также 
 Сакастан (сасанидская провинция)